Ранчо лас Паломас има више значења:

 Ранчо лас Паломас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лас Паломас (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лас Паломас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Паломас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику